Denecke ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Denecke (* 1938), deutscher lutherischer Theologe
 Dietrich Denecke (* 1935), deutscher Geograph
 Erich Denecke (1885–1963), deutscher Generalleutnant
 Gerhard Denecke (1889–1971), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 Hans-Joachim Denecke (1911–1990), deutscher HNO-Arzt, Hochschullehrer
 Heiko Denecke (* 1942), deutscher Chirurg
 Johannes Denecke (1884–1974), deutscher Reichsgerichtsrat und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Ludwig Denecke (1905–1996), deutscher Germanist und Handschriftenbibliothekar
 Norbert Denecke (* 1958), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Walter Denecke (1906–1975), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Deneck
 Deneke
 Denicke